La compañía de lucha libre profesional WWE tiene una amplia variedad de programas en todo el mundo. Su programación incluye televisión, películas, internet, "video on demand" y eventos de pago por visión.

Resumen 
En la actualidad la WWE tiene cinco programas televisivos que son transmitidos semanalmente. Los programas sindicados Afterburn y Bottomline, junto con WWE Experience (transmitido por Spike TV) se emitieron por última vez durante septiembre de 2005. Además, los últimos episodios en Norteamérica de Sunday Night HEAT y Velocity fueron trasmitidos durante ese mismo mes. Ya no son transmitidos Velocity Y HEAT, que dejaron de emitir por la web a partir de 2006 Velocity, y a partir de 2008 Heat. La ECW dejó de emitir el 23 de fecbrero de 2010. WWE Superstars empezó a emitir desde la web a partir del 15 de abril.

Desde el 2003, la WWE ha producido sus propias películas. En vez de enfocarse en lucha libre, la WWE planifica producir películas que no estén relacionadas al deporte. La WWE y Vince McMahon recibieron crédito por la producción de las películas El rey escorpión, y Pisando fuerte, con la actuación de Dwayne "The Rock" Johnson.

La WWE ha tenido una gran presencia cibernética por años. Ha sido nominada en varias ocasiones para reconocimiento por sus transmisión de videos y por contenido.

En el 2004, la WWE anunció oficialmente un nuevo servicio para usuarios de cable digital al estilo "video on demand", permitiéndole a los subscriptores acceso a las peleas en la extensa filmoteca de la compañía.

Además, la WWE es actualmente uno de los líderes en contenido de pago por visión para cable y televisión por satélite. Estos eventos son los responsables del 25% de los ingresos de la empresa. Se realizan aproximadamente 15 eventos en vivo para Norteamérica, 4 para Europa, 4 para Australia, y 2 para Asia.

Alcance a nivel internacional

Programación actual

Shows semanales 
 Monday Night Raw (Lunes)
 Friday Night SmackDown (Viernes)

Pago por visión 
Para una lista de los eventos, vea Lista de eventos pago por visión (pay-per-view).

24/7 

 Hall of Fame
 WWE Classics

Cibernéticos 
 Bythe This!
 List This!
 NXT (Todos los martes)
 NXT UK (Todos los jueves)
 NXT Level Up (Todos los viernes)
 WWE En Español (Todos los viernes) en YouTube con los comentaristas en español Marcelo Rodríguez, y Jerry Soto.

Antigua Programación

Televisión 
 WWF The Main Event
 WWE Tough Enough
 Wrestling Challenge
 Velocity
 Heat
 WWE VTV
 Action Zone
 Afterburn
 All American Wrestling
 Bottomline
 Championship Wrestling
 Confidential
 Excess
 Experience
 Friday Night's Main Event
 Jakked / Metal
 LiveWire
 Primetime Wrestling
 Saturday Night's Main Event
 Shotgun Saturday Night
 Sunday Night Slam
 Super Astros
 Superstars of Wrestling
 Tuesday Night Titan
 ECW

24/7 
 Old School
 Primetime Wrestling
 Specials
 The Big Ones
 Fanatic Series

Véase también